Сарышево — название населённых пунктов в России:

 Сарышево — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Сарышево — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.